Il singolare del Canada Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mikael Pernfors era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Andre Agassi ha battuto in finale Jason Stoltenberg 6–4, 6–4.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Sergi Bruguera (quarti di finale)
  Todd Martin (secondo turno, ritiro)
  Michael Chang (terzo turno)
  Jim Courier (semifinali)
  Petr Korda (secondo turno)
  Wayne Ferreira (semifinali)
  Marc Rosset (terzo turno)
  Andre Agassi (campione)

  Patrick Rafter (primo turno)
  Aleksandr Volkov (primo turno)
  Jaime Yzaga (terzo turno)
  Ivan Lendl (terzo turno)
  Aaron Krickstein (secondo turno)
  MaliVai Washington (quarti di finale)
  Richey Reneberg (quarti di finale)
  Karsten Braasch (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1994
ATP Tour 1994